Jennifer Simpson è un personaggio fittizio protagonista del primo e del secondo capitolo della serie survival horror Clock Tower, creata dalla Human Entertainment.
Jennifer compare anche in Remothered, il remake del primo gioco, qui però il suo cognome non è Simpson bensì Sutton. Estaticamente la protagonista è ispirata a Jennifer Corvino (interpretata dall'attrice Jennifer Connelly), protagonista del film Phenomena di Dario Argento.

Biografia 
Jennifer Simpson viveva con i suoi genitori in Norvegia; quando aveva cinque anni suo padre, Walter Simpson, sparì improvvisamente e sua madre morì poco dopo.
La bambina rimase orfana e venne accompagnata all'orfanotrofio di Granite e qui conobbe Lotte, una ragazza con la quale Jennifer sviluppò un forte legame di amicizia. Nel 1995, quando Jennifer aveva 14 anni, venne adottata assieme a Lotte da Simon Barrows. Jennifer e Lotte, assieme ad altre due ragazze (Anne e Laura), vennero accompagnate alla Magione Barrows, dove poco dopo la loro felicità nell'essere adottate si trasformò in terrore: una ragazza dopo l'altra, infatti, vennero uccise da Bobby e Mary Barrows, il figlio e la moglie di Simon. Jennifer, dopo aver visto morire le sue amiche, compresa Lotte, sarà l'unica superstite al massacro e riuscirà a fuggire dalla magione.
Un anno dopo, Jennifer viene adottata da Helen Maxwell e frequenta un corso di terapia in un ospedale psichiatrico per guarire dallo shock subito. La ragazza non sa, però, che nella città in cui vive ora è presente un nuovo killer che ha come obbiettivo lei; successivamente Jennifer scoprirà di essere maledetta da una statua che trovò nella magione un anno prima e che l'unico modo per terminare tutto quello che le accade e fermare l'assassino sulle sue tracce.
Jennifer riesce nell'impresa aprendo un portale nel Castello Barrows che risucchierà il suo inseguitore e che successivamente distrugge il castello.

Clock Tower
Personaggi dei videogiochi